Termenul „Antrenor” se poate referi la:

Persoană calificată care se ocupă cu antrenarea sportivilor, militarilor, dar care nu își poate desfășura activitatea în aviație înainte de obținerea licenței de instructor profesionist în ramura aviatică pe care dorește să o practice.
Există în unele cazuri și funcția de antrenor-jucător, care are dubla funcție de antrenor și de jucător.
Utilaj folosit pentru a antrena un organ de mașină sau o mașină.
Un echimanent sportiv elvețian.
Un program pentru computer.

Antrenor (sport)
În sport, se numește antrenor o persoană care se ocupă cu îndrumarea, instruirea și organizarea activității unei echipe sportive sau unui sportiv (individ); uneori poate însemna și profesor de sport.

În fotbal, el este cel care decide alcatuirea echipei, lotul de jucători și tacticile abordate în vederea câștigării unui meciului.

Un antrenor de rang superior este managerul. Acesta poate stabili de unul singur transferurile și se poate ocupa de finanțele clubului.